Роберт Тейлор ():

 Роберт Тейлор (1714 — 1788) — англійський архітектор.
 Роберт Тейлор (1911 — 1969) — американський актор кіно і телебачення.
 Роберт Тейлор (1932 — 2017) — американський вчений, піонер Інтернету.
 Роберт Тейлор (1944 — 2014) — американський аніматор і кінопродюсер.
 Роберт Тейлор (1946) — американський письменник.
 Роберт Тейлор (1948 — 2007) — американський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон (1972).
 Роберт Тейлор (1963) — австралійський актор.
 Роберт Тейлор (1994) — фінський футболіст, півзахисник збірної Фінляндії.

Див. також 
 Тейлор (прізвище)